Erdeni ou Erdene (, signifiant : brillant, scintillant ou trésor), est un terme mongol, mandchou et ouzbek. Il peut faire référence à :

Montagnes 
 Erdeni Chuluuta Uula, une montagne de l'aïmag de Govi-Altai, en Mongolie ;
 Erdeni Uula, une montagne de l'aïmag de Töv, en Mongolie ;
 Erdeni Uula, une montagne de l'aïmag de Khentii, en Mongolie ;

Toponymes 
 , un sum de l'aïmag de Dornogovi, en Mongolie ;
 , un sum de l'aïmag de Govi-Altai, en Mongolie ;
 , un sum de l'aïmag de Töv, en Mongolie ;
 Erdenebulgan sum, un sum de l'aïmag de Khövsgöl, en Mongolie ;
 Erdenebüren sum, un sum de l'aïmag de Khovd, en Mongolie ;
 Erdenimandal sum, un sum de l'aïmag de l'Arkhangai, en Mongolie ;
 Erdenesant sum, un sum de Töv de l'Arkhangai, en Mongolie ;
 Erdenetsogt sum, un sum de l'aïmag de Bayankhongor, en Mongolie ;

Personnes 
 Erdeni Batur (ou Erdeni Bataar, ? — 1653) un khan tchoros, fondateur et Khong tayiji du khanat dzoungar ;
 Erdeni (, 1592 — 1634) un général mandchou de la bannière jaune des huit bannières, sous la dynastie Qing.
 , un Khong tayiji.

Autres 
 , une source d'eau de l'aïmag d'Ömnögovi, en Mongolie.
 Le titre de panchen-lama, ou panchen erdeni, un des principaux titres de papes du bouddhisme tibétain.